Konoval ou Konowal est un patronyme porté par : 
Filip Konowal (1888-1959), soldat canadien d'origine ukrainienne décoré de la croix de Victoria
Karin Konoval (1961-), actrice canado-américaine
Tetyana Konoval (1971- ), pissankarka ukrainienne